Зайбт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зайбт, Бастиан (род. 1978) — немецкий гребец.
 Зайбт, Гельмут (1929—1992) — австрийский фигурист.